'Преобразование Чирнгауза (или Чирнгаузена) — преобразование, переводящее многочлен  с корнями  в многочлен  с корнями , где  — также многочлен. Коэффициенты  могут быть выражены через коэффициенты  и , что может быть использовано для решения уравнений третьей и четвёртой степени и упрощения общего вида уравнений более высоких степеней.

Примечания

Ссылки 
 Преобразование Чирнгауза 

Многочлены
Теория полей